Mohamed Munir – cantante, attore e medico egiziano
 Qusay Munir – ex calciatore iracheno
 Samira Munir – politica norvegese di origini pakistane